La Supercoupe des Pays-Bas 2001 () est la douzième édition de la Supercoupe des Pays-Bas, épreuve qui oppose le champion des Pays-Bas au vainqueur de la Coupe des Pays-Bas. Disputée le  à l'Amsterdam ArenA devant  spectateurs, la rencontre est remportée par le PSV Eindhoven aux dépens du FC Twente.

Feuille de match

Liens externes 
  Netherlands - List of Super Cup Finals sur www.rsssf.com

2001
Face-à-face du PSV Eindhoven
Football en 2001
Sport aux Pays-Bas en 2001
Sport en août 2001
Compétition de football à Amsterdam